L'équipe de Tunisie féminine de football (), surnommée les « Aigles de Carthage », est constituée par une sélection des meilleures joueuses tunisiennes sous l'égide de la Fédération tunisienne de football. En 2008, elle participe pour la première fois au championnat africain.

Histoire

Sélectionneurs

Performances

Palmarès 
  Vainqueur du tournoi UNAF dames : 2009
  Vainqueur du tournoi de Menton : 2010, 2013, 2014

Effectif

Références

Voir aussi 
 Football féminin